Boja puede designar:

a la boja, nombre común de la planta Santolina chamaecyparissus;
a la boja, nombre común de la planta Satureja montana;
a la boja, nombre común de la planta Globularia alypum;
 el nombre común de la planta Thymus vulgaris
 al BOJA, acrónimo del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía;
a una boja, término por el que se conoce en algunos lugares de España a una ampolla;
 el nombre común de la planta Artemisia barrelieri
 el nombre común de la planta Artemisia caerulescens
 el nombre común de la planta Helichrysum italicum
 el nombre común de la planta '''''Helichrysum stoechas